Матрунино — село в Новоспасском районе Ульяновской области в составе Красносельского сельского поселения.

География 
Находится на правом берегу реки Сызранка на расстоянии примерно 15 километров по прямой на восток от районного центра поселка Новоспасское.

История
В 1913 в деревне было 48 дворов, 414 жителей. В 1990-е годы отделение коопхоза им. Горького.

Население
Население составляло 29 человек (русские 90%) в 2002 году, 16 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Новоспасского района